Kauza či causa může být:

Kauza 
 věcný spor, právní případ, příčina, předmět soudního jednání
 právní důvod pro vznik závazku (hospodářský nebo jiný důvod)
 sledovaná událost v oblasti mediální analýzy
 případ, skandál, mem; vývoj událostí, které spojuje jeden prvek

Causa 
 příčina, důvod, podnět, proces, právní případ
 causa bibendi – důvod k napití
 causa cognita – soudní prozkoumání věcí, soudní přezkum
 causa mortis – příčina smrti
 causa materialis – látková příčina, substrát
 causa efficiens – příčina pohybu
 causa finalis – účelná příčina, účel vývoje
 causa formalis – tvarová příčina podstaty věcí
 causa sui – příčina sama sebe
 causa sui generis – případ určitého původu

Související články 
 kauzalita
 casus belli
 věc

Externí odkazy